Usagre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Usagre (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Usagre (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar